D.XIV steht für:
 Albatros D.XIV, deutsches Militär-Testflugzeug
 Pfalz D.XIV, deutsches Militärflugzeug
 Roland D.XIV, deutsches Militärflugzeug der Luftfahrzeug-Gesellschaft

DXIV